RSM kan bland annat betyda något av följande:

Republiken San Marino (ISO-kod)
Rajah Sulaiman movement, filippinsk islamisk rörelse
R. Stevie Moore, amerikansk musikartist
Religiösa sioniströrelsen, se Mafdal
Retrospelsmässan, årlig mässa för äldre TV-spel i Göteborg
Riksförbundet Sveriges Museer
Resolute Support Mission, en NATO-ledd insats i Afghanistan